Joao Rojas (ur. 1989) – ekwadorski piłkarz
 Joao Rojas (ur. 1997) – ekwadorski piłkarz